Bratronice, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
 Bratronice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale